Давид Петрасек (; род. 1 февраля 1976, Йёнчёпинг) — шведский хоккеист, защитник. Воспитанник клуба ХВ71.

Карьера 
Давид Петрасек начал свою профессиональную карьеру в 1994 году в составе клуба Шведской элитной серии «ХВ71», выступая до этого за его фарм-клуб. Спустя год Давид впервые в своей карьере стал чемпионом Швеции. В 1998 году на драфте НХЛ он был выбран в 8 раунде под общим 226 номером клубом «Детройт Ред Уингз». С 2000 по 2005 год Петрасек выступал в составе клуба «Мальмё Редхоукс», а после его вылета из сильнейшего шведского чемпионата вернулся в Йёнчёпинг.

После возвращения в родной клуб Давид стал одним из самых сильных защитников Элитной серии, дважды став чемпионом страны, и добавив к этому званию серебряные награды первенства. В 2010 году Петрасек установил рекорд чемпионатов Швеции по количеству очков, набранных защитником за сезон — 64 (20+44) балла в 68 проведённых матчах. 7 июля того же года, несмотря на многочисленные слухи о его переходе в «Нефтехимик», Давид подписал контракт с минским «Динамо», в составе которого в сезоне 2010/11 набрал 30 (8+22) очков в 60 проведённых встречах.

6 мая 2011 года Петрасек заключил двухлетнее соглашение с другим клубом КХЛ — новосибирской «Сибирью», однако, проведя в его составе 21 матч, 23 ноября договор с ним был расторгнут, после чего он подписал контракт с мытищинским «Атлантом». Тем не менее, и в подмосковном клубе карьера у Давида не задалась — в 12 проведённых матчах он сумел набрать лишь 1 (0+1) очко, поэтому 30 декабря 2011 года руководство мытищинцев приняло решение расстаться с игроком.

23 января 2012 года Петрасек вернулся в родной клуб, заключив трёхлетнее соглашение с ХВ71.

Международная 
В составе сборной Швеции Давид Петрасек принимал участие в юниорском чемпионате Европы 1994 года, на котором он вместе с командой завоевал золотые медали, а также чемпионате мира среди молодёжи в 1996 году, ставшим для шведов серебряным. На взрослом уровне Давид был игроком сборной на чемпионате мира 2011 года, на котором он вместе с командой стал серебряным призёром, набрав 6 (2+4) очков в 9 проведённых матчах. На том турнире Петрасек попал в символическую сборную, став также лучшим ассистентом и бомбардиром чемпионата среди защитников. Также Давид регулярно призывается под знамёна сборной для участия в этапах Еврохоккейтура. Всего на его счету 27 (8+19) очков в 61 проведённом матче за сборную.

Достижения 
 Чемпион Европы среди юниоров 1994.
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 1996.
 Чемпион Швеции (3): 1995, 2008, 2010.
 Серебряный призёр чемпионата Швеции 2009.
 Лучший ассистент-защитник плей-офф чемпионата Швеции 2009.
 Лучший бомбардир и снайпер-защитник чемпионата Швеции 2010.
 Рекордсмен чемпионата Швеции по очкам, набранным защитником за сезон.
 Серебряный призёр чемпионата мира 2011.
 Лучший бомбардир и ассистент-защитник, а также член символической сборной чемпионата мира 2011.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 23 января 2012 года

1 — Переходный турнир.

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com 
 Профиль на сайте eliteprospects.com 

Хоккеисты Швеции
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК ХВ71
Игроки ХК «Мальмё Редхокс»
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Атлант»
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»